Programmazione – in informatica, fase implementativa dell'intero ciclo di sviluppo del software 
 Programmazione – la strategia organizzativa adottata dall'editore di una emittente televisiva o radiofonica nel mettere in onda i diversi programmi
 Programmazione – in musica, la produzione di melodie o suoni di vario genere servendosi di dispositivi elettronici, spesso sequencer, drum machine, vocoder, sintetizzatori e campionatori
 Programmazione matematica – in matematica applicata, branca che studia teoria e metodi per la ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione matematica all'interno di un dominio specificato
 Programmazione lineare
 Programmazione educativa – in educazione, concetto analogo alla progettazione educativa

Altri progetti